Związek hatha jogi Brama Jogi – związek wyznaniowy tradycji hinduistycznej. Kieruje się zasadami zawartymi w Jogasutrach oraz naukami współczesnego guru o imieniu Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar z Puny w stanie Maharasztra w Indiach.

Historia 
Związek został zarejestrowany w MSWiA 7 grudnia 1998 i umieszczony na  liście „Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych” pod pozycją 149.
Założycielem i osobą  kierującą jest matematyk Tadeusz Gajnert. Siedziba władz znajduje się w Łodzi.

Doktryna 
Członkowie związku dążą do zrealizowania trwałej jedności atmana i brahmana  w stanie medytacyjnym samadhi, poprzez praktyki metod szkoły Iyengara.

Przypisy 

Związki wyznaniowe
Organizacje hinduistyczne
Hinduizm w Polsce